Котильяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 18,42 км². Население — 161 человек (на 2010 год). Расстояние — 156 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Cotillas en la web de la Diputación

Муниципалитеты Альбасете